Boreel (gemaal), poldergemaal en rijksmonument in Middelburg
 Boreel (geslacht), Nederlands adellijk geslacht
 Willem Boreel (1591-1668), advocaat van de Vereenigde Oostindische Compagnie en ambassadeur in Frankrijk
 Adam Boreel (1603-1667), theoloog
 Jacob Boreel  (1630-1697), heer in Domburg en van Duynbeek
 Willem François Boreel (1774-1851), Nederlands militair
 Jacob Lucas Boreel (1883 -1939), ingenieur van de Polder Walcheren
 Regiment Huzaren van Boreel, cavalerieregiment van de Nederlandse Koninklijke Landmacht